Бартль () - немецкая фамилия.

Известные носители 
  (род. 1962) — немецкий медиаменеджер, директор телеканалов Kabel eins (2000—2006), ProSieben (2006—2008), Sat 1 (2010—2011), RTL Zwei (с 2014).
  (род. 1950) — немецкий юрист и политик, делегат Федерального собрания (1994).
  (род. 1938) — немецкий историк, специалист по Восточной Европе, профессор Мюнхенского университета.
  (1915—1941) — австрийский гандболист, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1936).

См. также